Chtilà Cola (« chtilà » significa « quello là ») è una cola alternativa lanciata sul mercato il 16 marzo 2004 per « difendere lo spirito regionale, la lingua e la cultura » delle regioni settentrionali francesi. Le prime 7500 bottiglie in vetro proponevano sull'etichetta, alcuni esercizi grammaticali in dialetto piccardo.

L'obiettivo, secondo i fondatori Mickaël Petinaccobra e Jean-Claude Delforge, è quello di creare una cola meno aggressiva della cola classica e di ritrovare il gusto delle caramelle gelée alla cola.

Gli aromi utilizzati per la sua produzioni sono gli stessi della Breizh Cola (di origine bretone). La sede dell'impresa è situata a Hénin-Beaumont.

Collegamenti esterni 
 

Cola